Това е списък на 300-ата членове, избрани за депутати в Гръцкия парламент на Парламентарните избори в Гърция през май 2012 година. Парламентът работи само два дни. Конституира се на 17 май и избира председател на 18 май. На 19 май 2012 година президентът на страната свиква нови избори и така прекратява парламентарния мандат.

Бележки 

Гръцки парламент